Pedrajas de San Esteban kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pedrajas de San Esteban (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Pedrajas de San Esteban (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar